Dieppe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dieppe-sous-Douaumont, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Dieppe, stad och kommun, Département de la Seine-Maritime,

Kanada 

 Dieppe (ort), New Brunswick, 

Robotskapade Kanadaförgreningar